Kallikles (altgriechisch Καλλικλῆς) ist der Name folgender Personen:

 Kallikles, griechischer Sophist
 Kallikles (Sohn des Theokosmos), griechischer Bildhauer aus Megara
 Kallikles (Sohn des Eunikos), griechischer Bildhauer aus Megara
 Kallikles (Sohn des Hippokrates), griechischer Bildhauer aus Salamis
 Kallikles (Maler), griechischer Maler
 Kallikles von Sidon, griechischer Stadionläufer